Jayang-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Jayang-dong, Daejeon, stadsdel, 
 Jayang-dong, Seoul, stadsdel,